El Salto – città del Messico nel Durango
El Salto – città del Messico nel Jalisco